Világgazdaság, közgazdasági fogalomként a nemzetgazdaságok, illetve a köztük fennálló külgazdasági kapcsolatok összessége 
 Világgazdaság gazdasági, üzleti napilap